Simona Halep era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare quest'anno.

In finale Irina-Camelia Begu ha sconfitto Julia Görges con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Anastasija Sevastova (quarti di finale)
  Carla Suárez Navarro (semifinale)
  Julia Görges (finale)
  Monica Niculescu (ritirata)
  Elise Mertens (secondo turno)

<li> Sorana Cîrstea (primo turno)
<li> Irina-Camelia Begu (campionessa)
<li> Tatjana Maria (quarti di finale)
<li> Ekaterina Alexandrova (secondo turno)

Wildcard 

  Irina Maria Bara (primo turno)
  Jaqueline Cristian (secondo turno)

<li> Elena-Gabriela Ruse (secondo turno)

Qualificate 

  Alexandra Dulgheru (quarti di finale)
  Magdalena Fręch (primo turno)

<li> Sesil Karatantcheva (primo turno)
<li> Arantxa Rus (primo turno)

Lucky loser 
  Lesley Kerkhove (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BRD Bucarest Open 2017